Valeri (arquitecte), arquitecte romà
 Valeri Asiàtic, cònsol el 125
 Valeri Catulí, militar i governador romà
 Valeri Editu, poeta romà
 Valeri Marí, cònsol designatus el 68 (per exercir el 69)
 Dècim Valeri, artista romà 
 Gai Valeri Anemestione, artista hispanoromà
 Juli Valeri, escriptor romà 
 Marc Valeri Bradua, cònsol el 191
 Marc Valeri Homul·le, cònsol el 152 
 Publi Valeri Asiàtic (cònsol any 46), cònsol romà el 46 
 Publi Valeri Asiàtic (cònsol any 70), cònsol sufecte l'any 70
 Lluís Valeri i Sahís (1891 - 1971), poeta català.